KHL 2020-21 var den 13. sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 23 hold, der indledte sæsonen med et grundspil med 60 runder, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Gagarin-pokalen blev vundet af Avangard Omsk, som i finalen besejrede CSKA Moskva med 4-2 i kampe, og som dermed fik revanche for finalenederlaget i til netop CSKA i 2019. Mesterskabet blev afgjort den 28. april 2021, hvor Avangard Omsk på hjemmebane i Balasjikha, hvor holdet spillede sine kampe i denne sæson mens den ordinære arena hjemme i Omsk blev renoveret, vandt den sjette kamp i finaleserien med 1-0 på et mål i første periode scoret af Sergej Toltjinskij, som inden denne sæson var skiftet til Avangard fra netop CSKA, og som efter finalen blev kåret som slutspils-MVP. Avangard vandt Gagarin-pokalen for første gang, eftersom holdets bedste resultat i KHL indtil da havde været finalepladserne i sæsonerne 2011-12 og 2018-19. CSKA var i finalen om Gagarin-pokalen for tredje sæson i træk, og for fjerde gang i løbet af de seneste fem sæsoner (hvis man fraregner sæsonen 2019-20, hvor slutspillet blev afbrudt på grund af COVID-19-pandemien). Det var Avangard Omsks første nationale titel, siden holdet vandt Ruslands Superliga i ishockey 2003-04.

I slutspillet blev de to første runder afviklet helt uden overraskelser med det højst seedede hold som vinder af alle serier i både konferencekvartfinalerne og -semifinalerne. De to konferencefinaler var derfor begge et opgør mellem de to divisionsvindere fra grundspillet i den pågældende konference. I Vestkonferencen besejrede CSKA Moskva SKA Sankt Petersborg med 4-2 i kampe om en plads i finalen om Gagarin-pokalen, mens det tilsvarende opgør i Østkonferencen blev vundet af Avangard Omsk med 4-3 i kampe over Ak Bars Kazan.

Hold 

Siden sidste sæson var antallet af hold blevet reduceret fra 24 til 23 hold, idet Admiral Vladivostok havde trukket sig ud af ligaen. Holdene var inddelt i to konferencer, vest-konferencen med 11 hold og øst-konferencen med 12 hold. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med fem eller seks hold i hver. Inden sæsonen blev divisionerne omorganiseret, idet følgende hold skiftede division:
 Dinamo Riga og Dynamo Moskva fra Bobrov- til Tarasov-divisionen.
 HK Sotji og HK Vitjaz fra Tarasov- til Bobrov-divisionen.
 Torpedo Nizjnij Novgorod fra Tarasov- til Kharlamov-divisionen.
 Sibir Novosibirsk fra Kharlamov- til Tjernysjov-divisionen.

Det efterlod Tarasov-divisionen med fem hold, mens de øvrige divisioner fortsat havde deltagelse af seks hold. 

Avangard Omsk spillede for anden sæson i træk sine hjemmekampe i Arena Balasjikha ved Moskva på grund af problemer med den ordinære hjemmebane, Arena Omsk i Omsk. Kunlun Red Star spillede i denne sæson sine hjemmekampe i Arena Mytisjtji i Moskva i stedet for den ordinær hjemmebane i Beijing på grund af indrejserestriktionerne i Folkerepublikken Kina under COVID-19-pandemien.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 60 kampe i grundspillet, hvilket var to kampe færre end i den foregående sæson. For hvert hold var de 60 kampe fordelt på:
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 22 hold i ligaen (i alt 44 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige fire eller fem hold i samme division (i alt 8 eller 10 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod tre eller fire af holdene i den anden division i holdets konference (i alt 6 eller 8 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Ligaen holdt pause i følgende perioder:
 2. - 9. november, 14. - 20. december og 8. - 15. februar på grund af Euro Hockey Tour.
 31. december - 2. januar på grund af nytår.

Vestkonferencen

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Østkonferencen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Kampe

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference seededes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8. I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2020
Ishockey i 2021